Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Dianne van Rensburg che ha battuto in finale Nathalie Tauziat 2–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Nathalie Tauziat (finale)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Gretchen Magers (secondo turno)
 Isabel Cueto (secondo turno)

 Anne Minter (quarti di finale)
 Susan Sloane (semifinali)
 Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Anne Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1990